Starcross kan syfta på:

 Starcross, Devon, ort i England, Storbritannien
 Starcross (datorspel), datorspel från 1982